Il Challenger Ficrea 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 12ª edizione del torneo che si è giocato a León in Messico dal 31 marzo al 6 aprile 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di $40,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Mauricio Astorga
  Luis Patiño
  Lucas Gomez
  Alex Bogomolov, Jr.

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Daniel Garza
  Kevin King
  Marcus Daniell
  Purav Raja

Partecipanti doppio

Teste di serie

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Lucas Gomez /  Agustín Velotti
  Antonio Ruiz-Rosales /  Manuel Sánchez
  Daniel Garza /  Alejandro Moreno Figueroa

Vincitori

Singolare

 Rajeev Ram ha battuto in finale  Samuel Groth 6–2, 6–2

Doppio

 Samuel Groth /  Chris Guccione hanno battuto in finale  Marcus Daniell /  Artem Sitak 6–3, 6–4

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014